Amelia Earhart ist der Name folgender Personen:

* Amelia Earhart (1897–1939), US-amerikanische Pilotin und Frauenrechtlerin
 Amelia Rose Earhart (* 1983), US-amerikanische Pilotin und Journalistin 

Amelia Earhart steht für:

geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Flughafen Amelia Earhart, Flughafen bei Atchison, Kansas 
 Amelia Earhart Park, Park bei Hialeah, Florida
 Amelia Earhart Peak, Berg im Tuolumne County, Kalifornien

Schiffe:
 SS Amelia Earhart, US-amerikanischer Liberty-Frachter
 USNS Amelia Earhart (T-AKE-6), US-amerikanischer Frachter der Lewis-and-Clark-Klasse

Filme:
 Amelia Earhart (1976), US-amerikanischer Fernsehfilm von George Schaefer 
 Amelia Earhart – Der letzte Flug, US-amerikanischer Fernsehfilm von Yves Simoneau (1994)